Tadeusz Łukaszewicz (1802–1842) – malarz portrecista
 Tadeusz Łukaszewicz – działacz niepodległościowy, członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości z Mieczami
 Tadeusz Łukaszewicz (1905-1948) – major obserwator Wojska Polskiego
 Tadeusz Łukaszewicz (1913-1944) – kapitan Korpusu Bezpieczeństwa, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari

Przypisy